Баррос () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Баррос, Ана Беатрис (род. 1982) — бразильская супермодель.
 Баррос, Сойла (род. 1976) — кубинская волейболистка , олимпийская чемпионка.

Составные фамилии 
 Баррос Арана, Диего (1830—1907) — чилийский историк, педагог и дипломат.
 Баррос Боргоньо, Луис (1858—1953) — чилийский политический и государственный деятель.
 Баррос Луко, Рамон (1835—1919) — чилийский адвокат и политик.
 
 Веллозо де Баррос, Освалдо (1908—1996) — бразильский футболист, вратарь.

Топонимы 
 Баррос-Бланкос — город в южной части Уругвая, в департаменте Канелонес.
 Баррос-Бланкос — муниципалитет в Уругвае в департаменте Канелонес. 
 Кальсадилья-де-лос-Баррос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Тьерра-де-Баррос — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Солана-де-лос-Баррос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.

Прочее 
 Кастро Баррос — станция Линии A метрополитена Буэнос-Айреса.